Rodriguez au pays des merguez#Synopsis
Le professeur Dodièze